

Mišići, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;

Mišići, un village situé dans la municipalité de Bar.